Die Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft 1996 fanden vom 20. April 1994 bis zum 13. Dezember 1995 statt.

47 von 48 Mitgliedsländern der UEFA spielten unter sich die 15 Startplätze für die erstmals mit 16 Teilnehmern durchgeführte EM 1996 aus. England war als Gastgeberland gesetzt und vervollständigte das Feld der 16 Endrundenteilnehmer.

Qualifikationsmodus 
Die Qualifikation beinhaltete 231 Spiele, wovon 230 Spiele im Gruppenmodus ausgetragen wurden. Die 47 Mannschaften wurden bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen jeweils einer von acht Gruppen zugelost. Sieben dieser acht Gruppen spielten jeweils mit sechs Mannschaften, in einer Gruppen traten fünf Mannschaften gegeneinander an.

Direkt für die Endrunde qualifizierten sich die acht Gruppenersten der Gruppenspiele sowie die sechs bestplatzierten Zweiten. Den letzten Startplatz spielten die beiden schlechtesten Gruppenzweiten in einem Spiel auf neutralem Platz unter sich aus.

Aufgrund der politischen Veränderungen zu Beginn der 1990er Jahre nahmen viele unabhängig gewordene Nationen erstmals an der Qualifikation teil. Dabei handelte es sich um Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldau, Russland, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, die Ukraine und Belarus. Des Weiteren nahmen auch Israel und Liechtenstein zum ersten Mal an der Qualifikation zu einer Europameisterschaft teil.

Erstmals galt für eine EM-Qualifikation die Dreipunkte-Regel und der Direktvergleich hatte Vorrang vor der Tordifferenz.

Gruppe 1 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 2 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 6 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 7 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 8 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Entscheidungsspiel 
Die Gruppenzweiten einer jeden Gruppe wurden nun in einer Tabelle gegenübergestellt. Die ersten sechs Mannschaften dieser Tabelle qualifizierten sich automatisch für die EM. Die beiden Letztplatzierten mussten ein Entscheidungsspiel um den letzten freien Platz in Liverpool austragen. Um Vergleichsmöglichkeiten zu haben, wurden nur die Ergebnisse der Mannschaften gegen den Ersten, Dritten und Vierten der jeweiligen Qualifikationsgruppe herangezogen.

!! style="width:40px" | Gruppe
|| 4
|| 7
|| 3
|| 8
|| 2
|| 1
|| 5
|| 6
|}

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 
 Alle Qualifikationsspiele im Überblick

Qualifikation
1996
Fußballveranstaltung 1994
Fußballveranstaltung 1995